Салак — вид пальм родини пальмові (Arecaceae) родом з Яви та Суматри.

 Александр Салак (* 1987) — чеський хокеїст, воротар клубу КХЛ «Динамо» (Рига). Гравець збірної команди Чехії.

Салак — діючий вулкан у західній частині острова Ява.
 Салак — місто та район у провінції Північна Суматра.

Аеропорт Маруа Салак